Промышленный индекс Доу Джонса (, МФА: , сокр. DJIA; ) — один из нескольких фондовых индексов, созданных редактором газеты Wall Street Journal и одним из основателей компании Dow Jones & Company Чарльзом Доу ().

Доу Джонс, как в обиходе для краткости именуют индекс Доу Джонса — старейший из существующих американских рыночных индексов. Он был создан для отслеживания развития промышленной составляющей американских фондовых рынков.

Индекс охватывает 30 крупнейших компаний США. Определение «промышленный» — не более чем дань истории: ныне многие из этих компаний не принадлежат к данной отрасли. Первоначально индекс рассчитывался как среднее арифметическое цен на акции охваченных компаний. Сейчас для расчёта применяют масштабируемое среднее: сумма цен делится на делитель, который изменяется всякий раз, когда входящие в индекс акции подвергаются дроблению (сплиту) или объединению (консолидации). Это позволяет сохранить сопоставимость индекса с учётом изменений во внутренней структуре входящих в него акций.

История 

Первые варианты индекса появились в 1884 году и охватывали цены акций девяти железнодорожных и двух промышленных компаний. Этот вариант индекса не публиковался и служил для внутреннего анализа. Впервые индекс был опубликован 26 мая 1896 года уже как «промышленный». На тот момент индекс представлял собой среднее арифметическое цен акций 12 американских промышленных компаний. В первоначальный индекс были включены:

 American Cotton Oil Company, предшественник Bestfoods, сегодня являющейся частью компании Unilever
 American Sugar Company, теперь Domino Foods, Inc.
 American Tobacco Company, разделённая в 1911 году
 Chicago Gas Company, купленная компанией Peoples Gas Light & Coke Co. в 1897 году (теперь Peoples Energy Corporation)
 Distilling & Cattle Feeding Company, теперь Millennium Chemicals
 General Electric (), существует и сейчас, убрана из индекса в 2018 году
 Laclede Gas Light Company, существующая под именем Spire Inc ()
 National Lead Company, теперь NL Industries
 North American Company, разделённая в 1940 году
 Tennessee Coal, Iron and Railroad Company, купленная U.S. Steel в 1907 году
 U.S. Leather Company, прекратившая существование в 1952 году
 U.S. Rubber Company, переименованная в Uniroyal в 1967 году и купленная фирмой Michelin в 1990 году

В 1916 году количество компаний было увеличено до 20, а с 1 октября 1928 — до 30. При ротации обычно в индексе заменяются одна-две компании за раз. Самым «бурным» временем стала Великая депрессия в конце 1920-х — начале 30-х годов XX века: 18 июля 1930 года в индексе заменены сразу семь компаний, а 26 мая 1932 года — восемь. Было два периода по 17 лет (1939—1956 и 1959—1976 годы), когда не происходило никаких изменений в структуре индекса.

Первым опубликованным значением индекса в 1896 г. было 40,94. В день кризисного обвала фондовой биржи США — в четверг 24.10.1929 — значение индекса — 95-96 пунктов. Отметка в 1000 пунктов, покорённая в начале 1966 года, стала верхней планкой на 15 лет, на протяжении которых индекс перенёс четыре жестоких «медвежьих» тренда, обошедшихся ему в среднем в треть стоимости. В 80-х и, особенно, в 90-х годах наблюдался бурный рост индекса. 21 ноября 1995 года он впервые преодолел планку в 5000 (5023,55), а 29 марта 1999 года осталась позади отметка 10 000 (10 006,78). Всего лишь месяц спустя, 3 мая 1999, индекс достиг значения 11 014,70. 14 января 2000 года Доу Джонс достиг своего максимума на тот момент — отметки 11 722,98. Затем наблюдалось резкое падение индекса, и 9 октября 2002 DJIA достиг промежуточного минимума со значением 7286,27. В марте 2013 года был преодолён внутридневной рекорд, державшийся с 2007 г. в 14 198,10 пункта.

Самый большой в процентном отношении обвал индекса произошёл в «чёрный понедельник» 1987-го года, когда Доу Джонс потерял 22,6 %. В первый торговый день после терактов 11 сентября 2001 индекс потерял 7,1 %.

Исторические максимумы

Лучшие дни 
Таблица показывает лучшие дни начиная с 1885 года, упорядоченные по степени процентного изменения.

Источник: Wall Street Journal

Худшие дни 
Таблица показывает худшие дни начиная с 1885 года, упорядоченные по степени процентного изменения.

Источник: Wall Street Journal

Лучшие месяцы 
Таблица показывает лучшие месяцы начиная с 1885 года, упорядоченные по степени процентного изменения.

Источник: EconStats

Худшие месяцы 
Таблица показывает худшие месяцы начиная с 1885 года, упорядоченные по степени процентного изменения.

Источник: EconStats

Лучшие годы 
Таблица показывает лучшие годы начиная с 1885 года, упорядоченные по степени процентного изменения.

Источник: Dow Jones & Company

Худшие годы 
Таблица показывает худшие годы начиная с 1885 года, упорядоченные по степени процентного изменения.

Источник: Dow Jones & Company

Недостатки 
 Особенность индекса Доу Джонса состоит в том, что он показывает средние текущие цены акций без их сопоставления с базовой величиной. Поэтому индекс нужно рассматривать в сопоставлении с некой величиной, принятой за основу для сравнения (к определённой дате).
 Одним из существенных недостатков индекса Доу Джонса является способ его вычисления: при подсчёте индекса цены входящих в него акций складываются, а потом делятся на поправочный коэффициент. В результате даже если одна компания заметно меньше по капитализации, чем другая, но стоимость одной её акции выше, то она сильнее влияет на индекс. Даже большое процентное изменение цены относительно дешёвой акции может быть нивелировано незначительным в процентном отношении изменением цены более дорогой акции.
 Охватывая лишь 30 компаний, индекс Доу Джонса плохо подходит на роль индекса общей активности фондового рынка. Для объективности вместе с индексом Доу Джонса иногда используется индекс S&P 500.

Структура 
Список компаний, охваченных индексом Доу Джонса, пересматривается с развитием ситуации на фондовом рынке. Список составляется S&P Dow Jones Indices LLC (совместное предприятие S&P Global Inc., CME Group Inc. и News Corporation).

На начало 2022 года промышленный индекс Доу Джонса охватывает следующие 30 компаний (после названия в скобках указана биржа котирования и тикер компании):
 3M Co. () (промышленный конгломерат)
 American Express Co. () (кредитные услуги)
 Amgen () (фармацевтика)
 Apple Inc. () (электроника)
 Boeing Co., The () (авиастроение и оборона)
 Caterpillar, Inc. () (сельскохозяйственная и строительная техника)
 Chevron Corp.() (нефтяная промышленность)
 Cisco Systems () (телекоммуникации)
 Coca-Cola Co. () (напитки)
 Dow Inc. () (химическая промышленность)
 The Goldman Sachs Group, Inc. () (финансы)
 Home Depot, Inc. () (магазины строительных принадлежностей)
 Honeywell () (электроника)
 International Business Machines Corp. () (вычислительная техника)
 Intel Corp. () (полупроводники)
 Johnson & Johnson Inc. () (химия, фармацевтика)
 JPMorgan Chase and Co. () (финансовая группа)
 McDonald’s Corp. () (рестораны быстрого обслуживания)
 Merck & Co., Inc. () (фармацевтика)
 Microsoft Corp. () (программное обеспечение)
 Nike Inc. () (одежда)
 Procter & Gamble Co. () (бытовая химия)
 Salesforce () (программное обеспечение)
 Travelers () (финансовые услуги)
 UnitedHealth Group Inc () (здравоохранение)
 Verizon Communications () (телекоммуникации)
 Visa, Inc. () (финансы)
 Walmart, Inc. () (торговая сеть)
 Walgreens Boots Alliance, Inc. () (аптеки)
 Walt Disney Co., The () (индустрия развлечений)

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница Dow Jones & Company
 График индекса Dow Jones на портале Bloomberg